In 2020 werd het 47ste Campeonato Paulista Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 18 oktober tot 19 december. São José werd kampioen. 

Normaliter zou de competitie in april begonnen zijn, maar door de coronacrisis in Brazilië werd deze uitgesteld tot oktober. Er werd een kortere competitie gespeeld dan normaal het geval is. 

Het coronavirus maakte ook enkele slachtoffers bij de club. São Carlos FC en Taboão da Serra, die vorig seizoen degradeerden uit de  Série A3 gaven forfait als ook Joseense, Mogi Mirim, Santacruzense en Taquaritinga, die normaliter wel deelgenomen zouden hebben. Osasco tekende voor dit seizoen een partnerschap met SKA Brasil, een trainingsclub van oud-voetballer Edmílson.

Format
 Eerste fase: De 35 deelnemers werden verdeeld over zeven groepen van elk vijf teams, één groep bestond uit zes teams. De clubs spelen uit en thuis tegen elkaar en de top twee van elke groep gaat naar de tweede fase aangevuld met de twee beste derden. 
 Tweede fase: De 16 spelen tegen elkaar met rechtstreekse uitschakeling over twee wedstrijden. De twee finalisten bekampen elkaar voor de titel en beide  teams promoveren naar de Série A3.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Tweede fase
Beide finalisten promoveren naar de Série A3 2021. In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat over de gehele competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista Segunda